Лолошур-Возжи — деревня в Граховском районе Удмуртии.

Административный центр Лолошур-Возжинского сельского поселения.

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 46 дворах казённой деревни Лолошур-Возжай при речке Лолошур проживало 359 жителей и работала мельница.

До 1921 года деревня входила в состав Староятчинской волости Елабужского уезда (с 1921 года — Можгинского уезда). С 1924 года деревня входит в состав Мещеряковского сельсовета Граховской волости. В 1964 году административный центр сельсовета был перенесён из села Мещеряково в деревню Лолошур-Возжи и сельсовет был переименован в Лолошур-Возжинский.

В 1978 году деревни Лолошур-Возжи и Паново были объединены в одну деревню — Лолошур-Возжи.

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Лолошур-Возжинская средняя общеобразовательная школа» — 21 учитель и 124 учеников
 МДОУ Лолошур-Возжинский детский сад
 Лолошур-Возжинский фельдшерско-акушерский пункт
 Лолошур-Возжинский сельский дом культуры
 Лолошур-Возжинский филиал центральной библиотечной системы

Улицы 
 переулок Азина
 улица Валишина
 переулок Верхний
 улица Луговая
 улица Люгдонская
 улица Максима Горького
 улица Пановская
 улица Советская
 улица Спортивная
 Средний переулок

Примечания 

Населённые пункты Граховского района